Мезёчатский район () — район медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия. В состав район входит 21 населённый пункт, в которых проживает 43 664 жителя. Администрация района располагается в городе Мезёкёвешд.

Населённые пункты 

Районы Боршода-Абауя-Земплена